Phase IV oder Phase 4 steht für:

 Phase IV (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film (1974)
 Phase IV – Spiel des Todes, US-amerikanischer Action-Film von Bryan Goeres (2001)
 letzte Stufe einer Arzneimittelstudie (daran anschließend die Erstzulassung des Arzneistoffs), siehe klinische Studie #Phasen einer Arzneimittelstudie